Владимир Глаголев:
 Глаголев, Владимир Александрович (1911—1983) — педагог, хоровой дирижёр, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Глаголев, Владимир Сергеевич (род. 1938) — религиовед и культуролог. Доктор философских наук, профессор МГИМО. Примечания